Говоне:

 Говоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Говоне, Джузеппе (1825—1872) — итальянский генерал и государственный деятель.